Kenig peut faire référence à : 
 Ariel Kenig (né en 1983), écrivain, dramaturge et auteur-interprète français. 
 Carlos Kenig (né en 1953), mathématicien argentino-américain.